Nawrocki – polskie nazwisko.

Znane osoby o nazwisku Nawrocka 
 Barbara Nawrocka-Dońska (1924 – 2018) – polska prozaiczka, eseistka i dziennikarka
 Edyta Nawrocka (ur. 1986) – polska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka, tancerka i prezenterka telewizyjna
 Elżbieta Nawrocka (ur. 1964) – polska polityk, urzędnik państwowy i samorządowy
 Irena Nawrocka (1917 – 2009) – polska florecistka, dwukrotna olimpijka
 Krystyna Nawrocka (1948 –  2007) – polska reżyser filmów dokumentalnych
 Władysława Nawrocka (1917 – 2007) – polska aktorka

Zobacz też 
 Nawrocki